Ferretti bezeichnet:
 Ferretti, einen italienischen Yachthersteller
 Ferretti (Radsportteam), ehemaliges italienisches Radsportteam (1969–1972)

Ferretti ist der Familienname folgender Personen:
 Alberta Ferretti (* 1950), italienische Modedesignerin und Unternehmerin
 Ambrosius Ferretti (1627–1696), kaiserlicher Hof-Steinmetzmeister in Wien und Kaisersteinbruch, siehe Ambrosius Ferrethi 
 Bruno Ferretti (1913–2010), italienischer Physiker
 Carlo Ferretti (1689–nach 1737), italienischer Bildhauer und Stuckateur
 Dante Ferretti (* 1943), italienischer Szenenbildner
 Domenico Ferretti (1702–1774), italienischer Bildhauer  
 Fernando Ferretti (1949–2011), brasilianischer Fußballspieler und Futsaltrainer
 Gabriele Ferretti (1795–1860), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal
 Giancarlo Ferretti (* 1941), italienischer Radrennfahrer und Sportlicher Leiter

 Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (1817–1873), italienischer Kardinal und Minister des Kirchenstaates
 Jacopo Ferretti (1784–1852), italienischer Librettist 
 Lando Ferretti (1895–1977), italienischer faschistischer Politiker
 Massimiliano Ferretti (* 1966), italienischer Wasserballspieler
 Massimo Ferretti (1935–1974), italienischer Journalist und Autor
 Nick Ferretti (* 1990), neuseeländischer Sänger
 Remo Ferretti (1936–2013), italienischer Politiker
 Ricardo Ferretti (* 1954), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Robert A. Ferretti (* 1948), US-amerikanischer Filmeditor